Мордва — фіно-угорський народ, який ділиться на два субетноси — ерзя та мокша
 Мордва — назва села Красносілля Черкаського району Черкаської області до 1946 року